Als Weserbahn werden bezeichnet:

 die Weserbahn GmbH, eine Tochtergesellschaft der Bremer Straßenbahn AG
 die „Weser-Bahn“, eine Regionalbahnlinie in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
 die Bahnstrecke Elze–Löhne entlang der Weser
 die Bahnstrecke vom Bremer Hauptbahnhof zum ehemaligen Weserbahnhof

Siehe auch:
 Wesertalstrecke